

Astronomia 
 K3 – sottoclasse della classificazione stellare

Fotografia e Cinema 
 K3 – krasnogorsk 3 cinepresa sovietica

Geografia 
 K3 (Karakorum 3) – Broad Peak, montagna del Karakorum

Matematica 
 K3 – grafo completo a tre vertici
 Superficie K3

Musica 
 K3 – gruppo musicale belga
 K 3 – allegro in si bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel

Televisione 
 K3 – canale televisivo catalano

Altro 
 K3 – gioco di carte
 Vitamina K3 – menadione, gruppo della vitamina K